Příjmení Špidla (Špidlová) nosí více osobností:
 Arnošt Špidla (1910–1942) – český odbojář popravený nacisty, bratr Ladislava Špidly
 Ladislav Špidla (1911–1942) – český odbojář popravený nacisty, bratr Arnošta Špidly
 Václav Špidla (1922–Praha) – český herec a divadelní režisér, otec Vladimíra
 Vladimír Špidla (* 1951) – český politik, bývalý premiér ČR a eurokomisař, syn Václava
 Vláda Vladimíra Špidly
 přechýlená podoba
 Viktorie Špidlová, rozená Hanzalová (* 1951 Třeboň), manželka Vladimíra
 Zuzana Špidlová, rozená Kirchnerová (* 1978 Sokolov), česká filmová režisérka, snacha Vladimíra

Související články 
 Špidlík
 Seznam dílů pořadu Osudové okamžiky#Špidlák 1962
 Špidláky
 špitál

Externí odkazy 
 

Česká příjmení